Maternità – condizione dell'essere madre
 Maternità – effetto della precedente nel campo del diritto del lavoro
 Maternità – reparto ospedaliero di Ostetricia

Arte 
Maternità – dipinto di Mario Bettinelli, Milano, Fondazione Cariplo

Cinema e televisione 
 Maternità – film del 1917 diretto da Ugo De Simone
 Maternità – film del 1917 diretto da Gino Zaccaria
 Maternità (Mutter und Kind) – film del 1924 diretto da Carl Froelich
 Maternità (Maternité) – film del 1935 diretto da Jean Choux
Maternità (Maternity Leave) – episodio della seconda stagione di Lost

Pagine correlate 
Mutter und Kind